Халпама (халтама) — блюдо дагестанской кухни, напоминает хинкал, но готовится из кукурузной, а не пшеничной муки.

Приготовление 
Мука замешивается с солью на крутом кипятке. Из неё лепятся небольшие лепёшки, которые опускаются в кипящий бульон. Бульон варится из жирного мяса: говядины, баранины, также из сушёного мяса и сухой колбасы. Готовую халпаму обычно подают не в бульоне, а в отдельной миске, возможно с мясом, едят с кисломолочно-чесночной или томатной подливой.

Оставшуюся халпаму затем можно поджарить и съесть. Дагестанские горцы традиционно начиняют халпаму крапивой. Начинкой также могут служить запасённые на зиму в кувшинах измельчённые мясные субпродукты с тыквой и специями.

Источники 
 Дагестанская кухня. Жанна Абуева. ИД «Эпоха». — ISBN 5457672093, 9785457672093
 Кулинария народов Дагестана. Касумов С. — Дагкнигоиздат, 1994. — С. 45, 53, 204.
 Халпама (суп с ушками по-дагестански)

Кавказская кухня
Культура Дагестана
Аварская кухня
Лезгинская кухня
Кумыкская кухня
Мучные изделия
Блюда из баранины